Сокращение DNG может означать:
 DNG () — открытый формат для Raw-файлов изображений.
 Dolce & Gabbana (DnG) — итальянский дом мод.

См. также 
 DCL (; обозначение, данное фирмой-производителем — DNG) — современная французская тяжёлая бронированная ремонтно-эвакуационная машина.